Карбунари има више значења:

 Карбунари (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Карбунари (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Карбунари (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Карбунари (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Карбунари (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији